{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (71301) - || 2000 AY65 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71302) - || 2000 AU66 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71303) - || 2000 AZ67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71304) - || 2000 AE68 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71305) - || 2000 AG68 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71306) - || 2000 AS69 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71307) - || 2000 AO70 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71308) - || 2000 AU70 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71309) - || 2000 AS71 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71310) - || 2000 AJ74 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71311) - || 2000 AO75 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71312) - || 2000 AT75 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71313) - || 2000 AS76 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71314) - || 2000 AW76 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71315) - || 2000 AM77 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71316) - || 2000 AA78 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71317) - || 2000 AY78 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71318) - || 2000 AO81 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71319) - || 2000 AQ82 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71320) - || 2000 AV82 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71321) - || 2000 AB83 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71322) - || 2000 AP83 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71323) - || 2000 AF84 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71324) - || 2000 AJ84 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71325) - || 2000 AN84 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71326) - || 2000 AU84 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71327) - || 2000 AA85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71328) - || 2000 AH85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71329) - || 2000 AH86 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71330) - || 2000 AZ86 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71331) - || 2000 AY89 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71332) - || 2000 AQ90 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71333) - || 2000 AW91 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71334) - || 2000 AP94 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71335) - || 2000 AK96 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71336) - || 2000 AE99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71337) - || 2000 AG99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71338) - || 2000 AK99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71339) - || 2000 AR99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71340) - || 2000 AW99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71341) - || 2000 AD101 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71342) - || 2000 AJ102 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71343) - || 2000 AV102 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71344) - || 2000 AF103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71345) - || 2000 AH104 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71346) - || 2000 AV104 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71347) - || 2000 AH105 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71348) - || 2000 AL107 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71349) - || 2000 AP107 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71350) - || 2000 AF108 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71351) - || 2000 AJ108 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71352) - || 2000 AH109 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71353) - || 2000 AT110 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71354) - || 2000 AO111 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71355) - || 2000 AE112 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71356) - || 2000 AR114 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71357) - || 2000 AJ122 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71358) - || 2000 AZ123 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71359) - || 2000 AF124 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71360) - || 2000 AT126 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71361) - || 2000 AP129 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71362) - || 2000 AB133 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71363) - || 2000 AK134 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71364) - || 2000 AW134 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71365) - || 2000 AY134 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71366) - || 2000 AU135 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71367) - || 2000 AO137 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71368) - || 2000 AX137 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71369) - || 2000 AJ139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71370) - || 2000 AK139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71371) - || 2000 AR139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71372) - || 2000 AS139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71373) - || 2000 AQ140 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71374) - || 2000 AJ141 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71375) - || 2000 AT141 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71376) - || 2000 AP143 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71377) - || 2000 AG145 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71378) - || 2000 AP145 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71379) - || 2000 AA146 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71380) - || 2000 AC148 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71381) - || 2000 AD149 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71382) - || 2000 AT149 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71383) - || 2000 AH151 || 5 januari 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (71384) - || 2000 AQ151 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71385) - || 2000 AR151 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71386) - || 2000 AE153 || 6 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (71387) - || 2000 AD154 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71388) - || 2000 AT154 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71389) - || 2000 AQ156 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71390) - || 2000 AB161 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71391) - || 2000 AK161 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71392) - || 2000 AV162 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71393) - || 2000 AA163 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71394) - || 2000 AX163 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71395) - || 2000 AA164 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71396) - || 2000 AV166 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71397) - || 2000 AJ167 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71398) - || 2000 AV168 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71399) - || 2000 AZ168 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71400) - || 2000 AF169 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten